Биркиркара:

 Биркиркара — город на Мальте.
 Биркиркара — мальтийский футбольный клуб из города Биркиркара.